JTI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jatai (GO) (Brasile)